La Maison du roi désigne, dans plusieurs monarchies présentes et passées, l'administration regroupant le personnel du roi :
 la Maison du roi en Belgique ;
 la Maison du roi en Espagne ;
 la Maison du roi en France.

Toponyme 

 la Maison du Roi à Pont-Saint-Esprit (France) ;
 la Maison du Roi à Bruxelles (Belgique) ;
 la Maison du Roi de Bavière à Bruxelles (Belgique) ;
 la Maison du Roi d'Espagne à Bruxelles (Belgique) ;
 la Maison du roi  Karađorđević à Belgrade (Serbie).

Voir aussi